Desa Lamboyabawa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lamboyabawa (administrativ by i Indonesien, lat -9,75, long 119,37), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Lamboyabawa (administrativ by i Indonesien, lat -9,63, long 119,47), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar